DN11B este un drum național secundar din România, care face legătura între Târgu Secuiesc și localitatea Cozmeni din județul Harghita, unde se leagă de DN12 care face mai departe legătura cu Miercurea Ciuc.

11B